Ein Schutzbrief ist eine Urkunde mit einer Schutzzusage seitens staatlicher oder privater Stellen, siehe:

 Schutzbrief (Diplomatie) zur Begründung eines rechtlichen Sonderstatus des Inhabers oder einer Personengruppe 
 Schutzbrief (Kraftfahrzeug) als Zusage sachlicher oder finanzieller Hilfen bei Schäden von Reisenden mit dem Auto
 Patent als gewerblicher Rechtsschutz für eine Erfindung 

Siehe auch: